Bernstein peut signifier :
 ambre en allemand

Patronyme 

 Alexander Bernstein, baron Bernstein de Craigweil (1936-2010), cadre de télévision britannique et un membre de la Chambre des lords.
 Basil Bernstein (1924-2000), sociologue britannique, spécialisé en sociolinguistique ;
 Carl Bernstein (1944-), journaliste américain, à l'origine avec Bob Woodward du Watergate ;
 Catherine Bernstein, (1964-), réalisatrice et documentariste française  ;
 Charles Bernstein (1943-), compositeur américain de musiques de films ;
 Charles Bernstein (1950-), écrivain américain ;
 Daniel J. Bernstein (1971-), mathématicien cryptologue et informaticien américain ;
 Dorothy Lewis Bernstein (1914-1988), mathématicienne américaine ;
 Eduard Bernstein (1850-1932), homme politique et théoricien socialiste allemand ;
 Elmer Bernstein (1922-2004), compositeur de musique de films et téléfilms américain ;
 Felix Bernstein (1878-1956), mathématicien allemand auteur du théorème de Cantor-Bernstein ;
 Heinrich Agathon Bernstein (1828-1865), naturaliste prussien ;
 Henry Bernstein (1876-1953), auteur dramatique français ;
 Ira B. Bernstein (née en 1924), physicienne américaine ;
 Jeremy Bernstein (né en 1929), physicien théoricien, essayiste scientifique et historien de la physique américain ;
 Jorge Bernstein (1970?-), auteur de bande dessinées et musicien de rock français ;
 Joseph Bernstein (né en 1945), mathématicien israélien à l'origine, avec Mikio Satō, du polynôme de Bernstein-Sato ;
 Judith Bernstein (née en 1942), artiste féministe et pacifiste états-unienne ;
 Julius Bernstein (1839-1937), un des fondateurs de l'électrophysiologie ;
 Léna Bernstein (1906-1932), aviatrice française d'origine russe ;
 Leonard Bernstein (1918-1990), compositeur et chef d'orchestre américain ;
 Mark Bernstein (1965-), blogeur et éditeur de Wikipédia en langue russe ;
 Michèle Bernstein (1932-), femme de lettres française, cofondatrice de l'Internationale situationniste ;
 Michel Bernstein (1931–2006), producteur de disque, fondateur de plusieurs labels discographiques ;
 Ossip Bernstein (1882–1962), grand maître international d’échecs et avocat financier russe puis français ;
 Pyotr Bernstein (19?-19?), photographe de guerre russe ;
 Richard J. Bernstein (1932-2022), philosophe américain ;
 Salomon Bernstein (1886-1968), peintre français ;
 Sergeï Natanovitch Bernstein (1880-1966), mathématicien russe à l'origine des polynômes de Bernstein ;
  ;
  ;
 Walter Bernstein (1919-2021), cinéaste américain.

Pseudonyme 
 F. W. Bernstein (1938-2018), poète, dessinateur et satiriste allemand.

Toponymes 

 Bernstein, commune autrichienne située dans le Burgenland.
 Bernstein est le nom d'un château situé en Alsace, au-dessus de Dambach-la-Ville.

Mathématiques 
 Algorithme de Bernstein-Vazirani
 Polynôme de Bernstein
 Théorème de Cantor-Bernstein

Autres 
 Test de Bernstein, examen médical.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif